Akagi – wieś w Japonii, w prefekturze Gunma
 Akagi – dawne miasto w Japonii, w prefekturze Shimane
 Akagi – szczyt w Japonii
 „Akagi” – nazwa japońskich okrętów